Ilúvatar is de oppermacht in de fictieve wereld Midden-aarde, die gecreëerd is door J.R.R. Tolkien. Ilúvatar komt onder andere voor in De Silmarillion.
 Iluvatar (band) is een Amerikaanse progressieve rockband in het subgenre progressieve rock.